Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1983 disputat al circuit de Monza l'11 de setembre del 1983.

Resultats

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 29. 122

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 34. 431 (a la volta 20)

Referències 
 

Itàlia
1983